Петров Сергій Володимирович (1911–1988) —  російський поет, перекладач, прозаїк
 Петров Сергій Володимирович ( 1997) — український футболіст.